El Parque Biblioteca España es un parque biblioteca ubicado en el barrio de Santo Domingo Savio, en la comuna 1, al nororiente de Medellín, junto a la estación Santo Domingo Savio. Fue diseñada por el arquitecto barranquillero Giancarlo Mazzanti. Lleva el nombre de España, cuyo gobierno ayudó a financiar el proyecto a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Se encuentra en el barrio Santo Domingo Savio, uno de los sectores con menos recursos  del nororiente de Medellín.

Por deficiencias estructurales que presentó desde su apertura y problemas de filtraciones a los que se sumó en 2013 la caída de pedazos su fachada de losas de piedra negra, su mayor atractivo estético, la biblioteca se encuentra cerrada y en obras.

Proyecto 

Se emplaza en el borde superior del Cerro Santo Domingo, aprovechando las condiciones de mirador. Se encuentra cerca del cause de la quebrada la Herrera. Tiene un Parque Mirador y una estación de Metrocable.

El parque está conformado por tres volúmenes que ocupan la biblioteca, un centro comunitario y un centro cultural. Estos se asientan sobre una plataforma que las conecta y sirve como plaza pública y mirador hacia la ciudad.

Estructura 
La estructura es simple y se compone de dos partes:
 Estructura Externa: conformada por una membrana metálica articulada que se auto soporta y arma la piel exterior con paneles ligeros enchapados en pizarra.

 Estructura Interna: estructura aporticada en concreto que compone el volumen interno que se dilata de la piel para permitir la entrada de luz cenital.
Materialidad de la estructura:

Cubriendo la fachada exterior se utilizaron lajas de pizarra negra con un 30% de óxido que cubren las láminas de Superboard. En los suelos piedra y deck de madera. Grandes acrílicos de colores amarillo, verde y rojo, indican y resaltan la función que se despliega dentro de cada uno de los módulos.

Parte de los suelos interiores también son de piedra, combinados con vinilos de diferentes colores. Para delimitar las diferentes zonas pedagógicas se han utilizado vidrios laminados con resinas coloreadas en su interior y diferentes enchapados de madera, como el que cubre parte de la biblioteca.

Actualidad 

Por deficiencias estructurales que presentó desde su apertura y problemas de filtraciones a los que se sumó en 2013 la caída de pedazos su fachada de losas de piedra negra, su mayor atractivo estético, la biblioteca fue cerrada.

De su llamativo diseño, que era elogiado a diario por cientos de turistas que desde la cabinas del Metrocable de Santo Domingo divisaban el edificio, queda solo el esqueleto luego del desmonte de todas las losas de la fachada, recomendado por un estudio encargado a la Universidad Nacional de Medellín, que exoneró al arquitecto de responsabilidades.

El Parque Biblioteca España fue uno de los primeros parques biblioteca, construidos como parte de los esfuerzos de reconstrucción de la ciudad. Situado en una colina por encima del área urbana, la biblioteca se puede ver a través del Metrocable.

"Lo que habían construido no correspondía a los planos, y dentro del análisis estructural de la fachada no se consideraron las fuerzas de los vientos", resumió a Efe el subsecretario de Planeación de Infraestructura Física de Medellín, Juan Martín Salazar.

La Alcaldía de Medellín tomó la decisión de intervenir el Parque Biblioteca, un plan que comenzó el 15 de octubre de 2015 con un plazo de terminación de 16 meses pero este sigue en reparaciones hasta el día de hoy.

Referencias

Enlaces externos
 https://es.slideshare.net/Magiliani/anlisis-de-caso-biblioteca-espaa-en-medellin-colombia
 http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-6075/biblioteca-parque-espana-giancarlo-mazzanti
 https://www.efe.com/efe/america/cultura/el-deterioro-amenaza-la-biblioteca-espana-un-simbolo-de-medellin/20000009-3183499

Bibliotecas de Medellín
Biblioteca Espana
Popular (Medellín)